Bosznia-Hercegovina
Mlakva falu Kupres községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban

 Horvátország
Mlakva falu Perušić községben, Lika-Zengg megyében